De Donder est un patronyme d'origine néerlandaise notamment porté par :
 Théophile de Donder, physicien belge ;
 Walter De Donder, acteur et homme politique belge.